James Douglas peut se référer à :

Nobles écossais 
 James Douglas dit le Bon ou le Noir (1286-1330), chef de guerre écossais, champion de Robert  d'Écosse ;
 James Douglas (v. 1358-1388),  de Douglas ;
 James Douglas dit le Gros († 1443),  de Douglas ;
 James Douglas († 1488),  de Douglas ;

 James Douglas (1428-1446),  d'Angus ;
 James Douglas (1646-1700),  de Douglas ;
 James Douglas (1658-1712),  d'Hamilton ;
 James Douglas-Hamilton (né en 1942), baron Selkirk de Douglas membre du parlement écossais ;

 James Douglas († 1493),  de Morton ;
 James Douglas († 1553),  de Morton ;
 James Douglas (v. 1516-1581),  de Morton ;
 James Douglas († 1715),  de Morton ;
 James Douglas (v. 1703-1768),  de Morton ;

 James Douglas (1662-1711),  de Queensberry et  de Dover ;
 James Douglas (1617-1645), noble et soldat écossais.

Autres 
 James Douglas (1675-1742), médecin et anatomiste écossais  ;
 James Douglas (1703-1787), commodore de Terre-Neuve-et-Labrador  ;
 James Douglas (1800 - mort en 1886), physicien canadien ;
 James Douglas (1803-1877),  gouverneur de l'île de Vancouver/premier gouverneur de la Colombie-Britannique ;
 James Douglas (1837-1918), industriel canadien ;
 James Douglas (1890 - 1964), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
  (1929–2016), acteur américain  ;
 James Douglas (né en 1939), joueur de rugby à XV australien ;
 James Douglas (né en 1960), boxeur, champion du monde poids lourd en 1990 ;